Název Divoký potok má více vodních toků:

 Divoký potok (přítok Bílého potoka) – levostranný přítok Bílého potoka v okrese Most
 Divoký potok (přítok Divoké Desné) – pravostranný přítok Divoké Desné v okrese Šumperk
 Divoký potok (přítok Romže) – pravostranný přítok Romže v okrese Prostějov
 Divoký potok (přítok Úhlavy) – pravostranný přítok Úhlavy v okrese Plzeň-jih
 Divoký potok (přítok Zeleného potoka) – levostranný přítok Zeleného potoka v okrese Trutnov